Dit is een lijst van bekende sterren in het sterrenbeeld Arend, gesorteerd op helderheid.

Zie ook 
 Lijst van sterren
 Lijst van sterrenbeelden

Arend
Arend